Evropsko prvenstvo v atletiki 2006 je devetnajsto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 7. in 13. avgustom 2006 na stadionu Ullevi v Göteborgu, Švedska, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in triindvajsetih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org

2006
2006 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Göteborgu